Нистра́тов — русская фамилия:

 Нистратов, Валерий Вячеславович (род. 1973) — российский фотограф.
 Нистратов, Сергей Львович (род. 1968) — российский политический деятель, топ-менеджер.